Castellone ima više značenja:
 Castellone, Campobasso
 Castellone, Frosinone